

Уткино — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Уткино — село, Троїцький район, Алтайський край